Хрисовица може да се отнася за няколко села в Гърция, средновековно Епирско деспотство:

 Хрисовица (дем Ксиромеро) 
 Хрисовица (дем Термо)
 Хрисовица (дем Мецово) 
 Като Хрисовица, което ще рече Долна Хрисовица – село в дем Термо